Кермит има више значења:
 Кермит (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Кермит (Западна Вирџинија), је град у америчкој савезној држави Западна Вирџинија